Thea Minyan Bjørseth (ur. 30 października 2003) – norweska skoczkini narciarska oraz kombinatorka norweska chińskiego pochodzenia. Reprezentantka klubu Lensbygda SK. Medalistka mistrzostw świata juniorów.

Jest medalistką mistrzostw Norwegii.

Skoki narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w PK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix 
stan po zakończeniu LGP 2019

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na koniec sezonu 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Norwescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 2003